Старицький район () — муніципальний район у складі Тверської області Російської Федерації.

Адміністративний центр — місто Стариця.

Історія 

Район утворений 1929 року.

Населення

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт 

Старицький район
Райони Тверської області